Giuseppe Damiani ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Damiani (Fußballspieler) (* 1950), italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Damiani Almeyda (1834–1911), italienischer Architekt und Ingenieur